Babina (geslacht), een kikkergeslacht
 Babina (India), een kantonnement in India
 Babiná (Slowakije), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica